Tre camere a Manhattan (Trois chambres à Manhattan), romanzo del 1946 scritto da Georges Simenon,
Tre camere a Manhattan (Trois chambres à Manhattan), film del 1965 diretto da Marcel Carné, tratto dal romanzo di Simenon.